Спицыно — название населённых пунктов в России:

 Спицыно — село в Мазановском районе Амурской области.
 Спицыно — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Спицыно — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Спицыно — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Спицыно — село в Шатровском районе Курганской области.
 Спицыно — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Спицыно — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Спицыно — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 
 Спицино